Model (art), persona que posa per a qualsevol artista vius al com a part del procés creatiu
 Model (moda), persona que treballa en la indústria de la moda, i que vesteix peces de roba i accessoris davant del públic
 Model conceptual, en el mètode científic, representació simplificada de la realitat
 Model V, tipus d'estructuració d'un projecte en el desenvolupament informàtic
 Walter Model, mariscal alemany durant la Segona Guerra Mundial
 model d'automòbil
 Model matemàtic
 Model estadístic
 Model climàtic
 presó Model, diversos indrets
 Model de simulació per ordinador